L'Homme de sable peut désigner :
 L'Homme de sable, un roman français de Jean Joubert paru en 1975 ;
 L'Homme de sable, un téléfilm français de Jean-Paul Carrère sorti en 1976 et adapté du roman éponyme de Jean Joubert ;
 L'Homme de sable, un film suisse de Peter Luisi sorti en 2011.